Gota (malaltia)
 Gota freda
 Gota xina
 Gota (líquid)
 Gota (unitat)